Список відеоігор з українською локалізацією враховує відеоігри, що мають як офіційні локалізації від розробників, так і неофіційні, виконані студіями локалізацій та окремими ентузіастами шляхом модифікації ігрових файлів.

Завершені

Офіційні

Неофіційні та модифікації

Незавершені 
Найпомітніші незавершені проєкти або ті, робота над якими ще ведеться.

Примітки

Посилання 
 Ігри з українським перекладом у Steam — перелік на сайті SteamSpy
 Ігри з українським перекладом в Steam — рекомендації куратора Ukrainian Translations
 База українізацій UaLT
 Crowdin — платформа для організації процесу перекладу та локалізації
 Розділ зі статтями про ігрові локалізації на PlayUA
 Повний перелік ігор «з українською локалізацією» у крамниці Steam (не всі ігри дійсно її мають)
 Перелік ігор «з українською локалізацією» у крамниці GOG (включно з українізаторами)